Ананд () — власна назва індійського походження.

Прізвище 

 Вішванатан Ананд — індійський шахіст
 Мулк Радж Ананд — індійський письменник
 Четан Ананд — індійський кінорежисер

Інше 
 Ананд — округ у штаті Гуджарат
 23323 Ананд — астероїд головного поясу
 22908 Байєфскі-Ананд — астероїд головного поясу
 Ананд-Віхар — залізничний вокзал у Делі